Ter Claere, een windmolen in de Belgische plaats Sint-Denijs
 Hoeve Ter Klare, een boerderij in Sint-Denijs
 Ter Klare (weg), waaraan de molen en de boerderij staan